San Zaccaria ima više značenja:
 San Zaccaria, Ravenna
 San Zaccaria, Salerno